WAFL –  emittente radiofonica di Milford (Delaware)
 West Australian Football League –  una lega di football australiano con sede a Perth (Australia)
 Wellington Australian Football League –  una lega di football australiano con sede a Wellington (Nuova Zelanda)
 Women's American Football League –  una lega di football americano femminile attiva fra il 2001 e il 2003
 Write Anywhere File Layout –  file system creato da NetApp
 Termine utilizzato su internet per indicare il waffle (o gaufre)